Kwak est une bière belge.
 Kwak est le nom d'un groupe de musique français.
 Kwak est un village du Cameroun faisant partie de la commune de Nwa
 Nang Kwak est la déesse thaïlandaise de la richesse.
 Alfred J. Kwak est une série animée néerlando-japonaise fondée sur la pièce de théâtre de Herman van Veen.
 Kwak est un nom de famille coréen, désigné aussi par Guō. Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce nom, consulter les pages commençant par Kwak.
 Kwak est une orthographe alternative de couac, un plat.